Ein Pannhaus ist

ein mit Dachpfannen bedecktes Gebäude
eine im Rheinland übliche Bezeichnung für ein Brauhaus, z. B.:
 Pannhaus (Eilendorf) in Aachen-Eilendorf
 Pannhaus (Kinzweiler) in Eschweiler-Kinzweiler